

Persone
Sebastián Enzo Cáceres Ramos – calciatore uruguaiano nato nel 1999.
Sebastián Cáceres Carranza – calciatore uruguaiano nato nel 2000.